To Anyone — дебютный студийный альбом корейской поп-группы 2NE1, изданный 9 сентября 2010 года лейблами YG Entertainment и CJ E&M. Альбом дебютировал на первом месте альбомного хит-парада Gaon Chart.

Информация об альбоме 
Стилистически, альбом To Anyone можно отнести к жанрам K-pop с элементами R&B, танцевальной музыки и хип-хопа. Большая часть текстов песен повествует о женской независимости.

В августе 2010 года глава YG Entertainment Ян Хён Сок объявил об одновременном выпуске трёх синглов для продвижения альбома. Ими стали «Clap Your Hands», «Go Away» и «Can’t Nobody». За два дня до выхода количество предзаказанных копий альбома составило 120 000 копий. 28 октября было объявлено о японском переиздании диска в декабре под лейблом Avex, однако позже выпуск был отложен. С 28 октября альбом начал продаваться в Таиланде, а позже — в Филиппинах.

11 сентября To Anyone дебютировал на 1 месте альбомного хит-парада Gaon и в итоге стал альбомом месяца № 1. В США альбом попал чарт Billboard World Albums.

Критика 
To Anyone получила различные по характеру отзывы музыкальных критикоа. KBS World положительно оценил альбом, заявив, что диск показывает силу рекорд-лейбла YG Entertainment и вокальный талант девушек на примере песни «It Hurts (Slow)». Многие критики негативно оценили использование авто-тюнига голоса. Сайт Allkpop заявил, что, например, в песне «I’m Busy» вообще не слышно реального голоса.

Синглы 
До сольных промосинглов участниц группы был издан регги-ремикс «I Don’t Care», ставший неофициально первым синглом с альбома. Первое выступление с этой версией песни состоялось на телешоу . Сингл был издан 3 сентября 2010 года. 9 февраля 2010 года вышла песня «Try to Follow Me» созданная для рекламной кампании телефона Samsung «Corby CF». Песню охарактеризовали как «мост между старым и новым стилем группы».

9 сентября вышел сингл «Clap Your Hands» и клип к нему. За ним быстро последовали «Go Away» и «Can’t Nobody». Эти три песни были исполнены группой на шоу  12 сентября.

Последним синглом, изданным 31 октября, стала песня «It Hurts (Slow)».

Список композиций

Чарты 

Еженедельные чарты

Ежемесячные чарты

Ежегодные чарты

Хронология издания

Награды

Примечания 

Альбомы 2NE1
Дебютные альбомы 2010 года
Альбомы YG Entertainment